Tomnatec ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tomnatec (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Tomnatec (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara